M'hamed Hassine Fantar (1936-), un historien, archéologue et universitaire tunisien ;
 Sofiene Fantar (1981-), un designer industriel tunisien.